Särkijärvi kan syfta på ett antal insjöar i Sverige. Namnet är finskt och kan på svenska översättas med Mörtsjön, eftersom särki betyder 'mört' och järvi betyder 'sjö'.

Alanen Särkijärvi, sjö i Pajala kommun,  (5,54 ha)
Keskinen Särkijärvi, sjö i Pajala kommun,  (17,7 ha)
Särkijärvet (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Särkijärvet (Junosuando socken, Norrbotten, 750649-178890), sjö i Pajala kommun,  (4,76 ha)
Särkijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 749902-181391), sjö i Pajala kommun, 
Särkijärvet (Pajala socken, Norrbotten, 749903-181421), sjö i Pajala kommun,  (4,39 ha)
Särkijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 736011-183862), sjö i Övertorneå kommun,  (11 ha)
Särkijärvi (Hietaniemi socken, Norrbotten, 738142-184034), sjö i Övertorneå kommun,  (8,33 ha)
Särkijärvi (Junosuando socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun, 
Särkijärvi (Korpilombolo socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (5,62 ha)
Särkijärvi (Nedertorneå socken, Norrbotten), sjö i Haparanda kommun, 
Särkijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 753268-179223), sjö i Pajala kommun,  (10,2 ha)
Särkijärvi (Pajala socken, Norrbotten, 754604-181039), sjö i Pajala kommun,  (11,3 ha)
Särkijärvi (Tärendö socken, Norrbotten), sjö i Pajala kommun,  (9,32 ha)
Särkijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 738818-184876), sjö i Övertorneå kommun,  (14,1 ha)
Särkijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 739750-183594), sjö i Övertorneå kommun,  (5,05 ha)
Särkijärvi (Övertorneå socken, Norrbotten, 741637-185325), sjö i Övertorneå kommun, 
Ylinen Särkijärvi, sjö i Pajala kommun,  (14,5 ha)
Ala-Särkijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (12,6 ha)
Pikku Särkijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (5,97 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741649-171438), sjö i Gällivare kommun, 
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741733-172436), sjö i Gällivare kommun, 
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 741748-170991), sjö i Gällivare kommun, 
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742038-171250), sjö i Gällivare kommun,  (9,99 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742495-176959), sjö i Gällivare kommun,  (25,7 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 742736-171959), sjö i Gällivare kommun,  (4,92 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743009-171887), sjö i Gällivare kommun,  (20,8 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 743634-175857), sjö i Gällivare kommun,  (5,28 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 744963-173743), sjö i Gällivare kommun,  (16,3 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 746370-167293), sjö i Gällivare kommun,  (15,3 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 747336-174389), sjö i Gällivare kommun, 
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748813-172419), sjö i Gällivare kommun, 
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 748903-176038), sjö i Gällivare kommun,  (4,66 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 749156-173760), sjö i Gällivare kommun,  (17,5 ha)
Särkijärvi (Gällivare socken, Lappland, 750146-169262), sjö i Gällivare kommun,  (6,61 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 750522-176150), sjö i Kiruna kommun,  (4,36 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751132-175903), sjö i Kiruna kommun,  (8,18 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 751970-172102), sjö i Kiruna kommun,  (31 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 753049-177579), sjö i Kiruna kommun,  (9,73 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 754310-178042), sjö i Kiruna kommun,  (7,37 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755258-174465), sjö i Kiruna kommun,  (7,09 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755372-177375), sjö i Kiruna kommun,  (12,6 ha)
Särkijärvi (Jukkasjärvi socken, Lappland, 755728-176544), sjö i Kiruna kommun, 
Särkijärvi (Karesuando socken, Lappland, 759494-179753), sjö i Kiruna kommun,  (75 ha)
Särkijärvi (Karesuando socken, Lappland, 760198-178837), sjö i Kiruna kommun,  (13,5 ha)
Yli-Särkijärvi, sjö i Kiruna kommun,  (12,9 ha)

Finland
Särkijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,12, long 24,90), sjö i Kittilä,  (4,1 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,90, long 23,95), sjö i Muonio,  (5 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,63, long 25,60), sjö i Kittilä,  (19 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,98, long 25,52), sjö i Rovaniemi,  (19 ha)
Iso Särkijärvi (sjö i Övertorneå, Lappland, Finland), sjö i Övertorneå, Finland,  (52 ha)
Iso Särkijärvi (sjö i Salla, Lappland, Finland), sjö i Salla, Finland,  (53 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 66,33, long 28,70), sjö i Kuusamo,  (68 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 66,20, long 26,98), sjö i Ranua,  (95 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 65,08, long 28,20), sjö i Suomussalmi,  (55 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,97, long 28,12), sjö i Puolango,  (35 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,92, long 28,10), sjö i Puolango,  (75 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 64,90, long 27,20), sjö i Utajärvi,  (1,2 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Kajanaland, lat 64,65, long 30,07), sjö i Suomussalmi,  (36 ha)
Iso Särkijärvi, sjö i Puolango,  (69 ha)
Särkijärvi och Syväjärvi, sjö i Kuhmo,  (2 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Norra Österbotten, lat 63,82, long 24,78), sjö i Sievi,  (74 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten, lat 63,68, long 24,57), sjö i Toholampi,  (90 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 63,38, long 23,30), sjö i Evijärvi,  (50 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Södra Österbotten, lat 63,37, long 23,65), sjö i Evijärvi,  (3 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Mellersta Österbotten, lat 63,30, long 24,75), sjö i Perho,  (30 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 62,97, long 25,00), sjö i Karstula,  (40 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,33, long 30,08), sjö i Tohmajärvi,  (11 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Norra Karelen, lat 62,22, long 30,08), sjö i Kides,  (78 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Birkaland), sjö i Ikalis,  (56 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Södra Karelen), sjö i Rautjärvi,  (1,1 km²)
Särkijärvi (Tammerfors), sjö i Tammerfors,  (1,4 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Päijänne-Tavastland), sjö i Heinola,  (80 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, lat 61,00, long 23,60), sjö i Urdiala,  (1,6 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland, lat 60,87, long 23,73), sjö i Tammela,  (1,2 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,87, long 21,55), sjö i Letala stad,  (1,1 km²)
Särkijärvi (sjö i Finland, Egentliga Tavastland, lat 60,67, long 24,40), sjö i Loppis,  (85 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Nyland), sjö i Lojo stad,  (55 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,90, long 21,50), sjö i Pyhäranta kommun,  (28 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Egentliga Finland, lat 60,76, long 21,74), sjö i Letala stad,  (11 ha)
Särkijärvi (sjö i Finland, Mellersta Finland, lat 61,88, long 25,21), sjö i Jämsä,  (5 ha)
Kantalampi, sjö i Rovaniemi,  (17 ha)

Se även
Mörtsjön (svensk motsvarighet)

Referenser 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn